Carmensi – abitanti di Carmo (Rio de Janeiro)
Carmensi – abitanti di Carmo da Mata
Carmensi – abitanti di Carmo do Paranaíba